Замки Угорщини — оборонні споруди, збудовані на території сучасної Угорщини у різний час. У списку вказані також зруйновані.

Примітки

Посилання 
 Історичні замки Угорщини 
 Аерофотознімки замків Угорщини 

У